Гелена (; ) — багатозначний термін.

Ім'я 
Гелена — латинізована форма давньогрецького імені Ἑλένη.

 Гелена Ангава — фінська поетеса, письменниця, перекладачка.
 Гелена Алланді — шведська борчиня вільного стилю.
 Гелена Бобінська — польська письменниця.
 Гелена Богушевська — польська письменниця й громадська діячка.
 Гелена Бонем Картер — британська акторка театру та кіно.
 Гелена Веліканова — радянська і російська естрадна співачка, акторка, музичний педагог.
 Гелена Екгольм — шведська біатлоністка.
 Гелена Йосефссон — шведська співачка.
 Гелена Калліаніотес — американська акторка й танцівниця.
 Гелена Кейн — персонаж воєнного науково-фантастичного телесеріалу Зоряний крейсер «Галактика».
 Гелена Козловска-Ерса — латвійська співачка, виконавиця оперних партій і народних пісень.
 Гелена Крістенсен — данська супермодель.
 Гелена Крижанова-Бриндзова — словацька письменниця, поетеса, драматургиня та перекладачка.
 Гелена Маковська — польська кіноакторка та співачка українського походження.
 Гелена Маковська-Фієвська — польська акторка акторка театру та кіно.
 Гелена Моджеєвська — польська акторка.
 Гелена Петерсон — шведська плавчиня, олімпійська медалістка.
 Гелена Полячкувна  — польська історик та архівіст, фахівець із геральдики.
 Гелена Ракочі — польська гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 1956.
 Гелена Сукова — чеська тенісистка-професіонал.
 Гелена Тульве — естонська композиторка.
 Гелена Фішер — німецька співачка.
 Гелена Фромм — німецька тхеквондистка, олімпійська медалістка.
 Марія Гелена Юлія Горецька — найстарша дочка Адама Міцкевича та його дружини Целіни.
 Луїза Гелена де Байруш — бразильський адміністратор та соціолог.
 Олена Блаватська — уроджена Гелена фон Ган.

Топоніми

Гелена — місто, в округах Шелбі та Джефферсон, штат Алабама
 Гелена — місто, штат Джорджія
 Гелена — місто, адміністративний центр округу Льюїс-енд-Кларк та столиця штату Монтана
 Гелена — місто, штат Оклахома
 Гелена — селище, штат Огайо
 Гелена — переписна місцевість, штат Міссісіпі
 Сент-Гелена — парафія у штаті Луїзіана

Інше 
 Гелена — природний супутник Сатурна.
 Helena — третій сингл My Chemical Romance з альбому «Three Cheers for Sweet Revenge».
 «Чарівна Гелена» — польський паротяг 1936 року випуску.

Див. також 
 Гелен
 Геленіт